«Библия» () — художественный фильм режиссёра Джона Хьюстона, экранизация некоторых библейских рассказов из Книги Бытия (первой книги Библии).
  
Сюжет фильма базируется на нескольких библейских рассказах и соответственно состоит из нескольких частей. Основные части — Адам и Ева, Ноев ковчег и история Авраама. Более короткие истории, показанные в фильме, — Содом и Гоморра и Вавилонская башня.

В ролях 
 Майкл Паркс — Адам
 Улла Бергрид — Ева
 Джордж Скотт — Авраам
 Ава Гарднер — Сарра
 Питер О’Тул — ангелы
 Ричард Харрис — Каин
 Франко Неро — Авель
 Джон Хьюстон — Ной, голос Бога, Змей
 Габриэль Ферзетти — Лот
 Элеонора Росси Драго — жена Лота
 Стивен Бойд — Нимрод

Ссылки 
  
  
 «Библия» на сайте ВидеоГид

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1965 года
Фильмы Джона Хьюстона
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Италии
Фильмы по библейским мотивам
Фильмы о христианстве
Фильмы о Ноевом ковчеге
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Италии 1966 года
Фильмы, спродюсированные Дино Де Лаурентисом